Tucuma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tucumã (ort), Pará, Chaves, 
 Tucumã (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar